Un touret peut désigner :

Un objet, un outil 

 Un outil de polissage, de polissage du verre ou d'affutage, tournant à vitesse variable et portant des roues de feutre ou d'autres matières que l'on enduit d'un abrasif. Les meules peuvent aussi être en pierre ou constituées d'une matière abrasive. Dans ces cas, elles sont utilisées sans pâte abrasive. Le touret peut avoir des « meules à eau » qui trempent dans l'eau pendant l'affutage afin de refroidir l'acier de l'outil affuté et d'empêcher le détrempage.
 Un outil du cordier (touret à corder) servant à la fabrication de cordages.
 Une sorte de bobine, le plus souvent en bois, sur laquelle vient s'enrouler un câble ou un fil (loch à plateau, par exemple). Le touret peut être monté sur un wagon spécialisé, le wagon-touret. Voir aussi Bobine.
 Touret à meuler, un outil mettant en action deux meules autour du même axe, utilisé pour ébavurer, affûter
 Une composante d'un outil permettant la coulée par centrifugation.
 Une coiffe féminine du  au  constituée d'un voile qui recouvre le front (voir Coiffure#Le Bas Moyen Âge (1108-1453)).

Patronyme 

 André Touret, un historien français
 Auguste Hilarion Touret (1797-1857), officier philhellène français
 Denis Touret, un juriste français
 Gisèle Touret, une comédienne française
 Jean Touret (1916-2004), sculpteur français
 Max Touret (1872-1963), ingénieur et peintre français
 Raphaël Touret, un homme politique français.

Homonymie de patronyme